

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym  7 podstawowych
 Jamy – część miasta Przemyśl
 Jamy – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Rogóźno
 Jamy – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrów Lubelski
 Jamy – część wsi Spiczyn w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Spiczyn
 Jamy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Jamy – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Jamy – część wsi Braciejowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Jamy – część wsi Brzeźnica w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Jamy – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Jamy – osada w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Jamy – część wsi Szeligi w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Jamy – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski

Inne 
 Jamy – polana w Tatrach
 Jamy – morenowy obszar poniżej Pawłowego Grzbietu w Tatrach
 Jamy (Ścianki) – śródpolna skała w miejscowości Strzegowa